Бардстаун () — американский город, административный центр округа Нельсон, штат Кентукки.

История 

Первое европейское поселение на территории нынешнего Брадстауна было основано в 1780 году. Брадстаун является вторым городом основанным на территории Кентукки.. Брадстаун был назван центром округа Нельсон в 1784 году, а статус города был официально получен в 1788 году. Город был вчлючен в состав штата Кентукки генеральной ассамблей штата в 1838 году 
Основная миграция людей происходила из района Голубого хребта, после Войны за независимость США. Также Брадстаун стал центром Католицизма, восточнее гор Аппалачи, на территории пограничных владений США.
.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Географические данные на OpenStreetMap

Города Кентукки
Окружные центры Кентукки